The Star – czasopismo w Malezji
 The Star – czasopismo w Bangladeszu
 The Star – czasopismo w Wielkiej Brytanii (1788–1960)